Legen je lahko:

 naselje Legen, Slovenj Gradec

 Mikloš Legen, pesnik

Glej tudi 
 Lehen